Шамиль Хайбулаевич Давудов (25 апреля 1995, с. Хуштада, Цумадинский район, Дагестан, Россия) — российский регбист, хукер команды «Стрела». Аварец по национальности.

Биография 
Окончил Дагестанский государственный педагогический университет.

До регби занимался многими игровыми видами спорта на любительском уровне.

С 2019 по 2020 год выступал за краснодарский регбийный клуб «Кубань».

В 2020 году перешёл в казанскую «Стрелу».

В июле 2021 года был вызван в состав сборной России на матч чемпионата Европы против Португалии в Нижнем Новгороде, в котором и дебютировал.

Достижения 
 Чемпион России студенческой лиги 2014/2015
 Чемпион Высшей лиги по регби-15 2018

Примечания

Ссылки 
 Шамиль Давудов – игрок Регбийного клуба «Стрела»!

Регбисты России
Игроки РК «Стрела»
Игроки сборной России по регби
Выпускники Дагестанского педагогического университета